L'ottava edizione dei Campionati del mondo di futsal, massima competizione per squadre nazionali organizzata dalla Asociación Mundial de Futsal, si è svolta in Paraguay nel 2003. Vi hanno partecipato venti squadre nazionali che hanno disputato le quaranta partite tra la capitale Asuncion e Pedro Juan Caballero, Concepción, Distrito Minga Guazu, Encarnación.

Questa edizione ha visto trionfare i padroni di casa del Paraguay che nel girone finale, composta da 4 formazioni sudamericane, ha vinto tutte e tre le partite ai danni di Bolivia, Colombia e Perù.

Primo turno

Gruppo A (Asuncion)

Gruppo B (Pedro Juan Caballero)

Gruppo C (Concepción)

Gruppo D (Distrito Minga Guazu)

Gruppo E (Encarnación)

Secondo turno

Girone finale (Encarnación) 

2003